Ra's Umm Maghrib är en bergskedja i Egypten. Den ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kairo.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 500 meter över havet eller högre